Fritz Voltmer ist der Name folgender Personen:

 Fritz Voltmer, Geburtsname von Federico Voltmer (1854–1921), deutscher Maler
 Fritz Voltmer, Alternativname von Ralf Voltmer (1891–1943), deutscher Maler und Bühnenbildner